Técnicamente, todos los experimentos científicos miden un cambio en el comportamiento causal hipotético, y puede eliminar el prefijo conductista.

Experimento conductista puede referir a:

 Experimento conductista (análisis)
 Experimento conductista (animales), para controlar variables (vs. estudios de campo)
 Experimento conductista (ciencia cognitiva), para determinar qué constituye comportamiento inteligente
 Experimento conductista (terapia cognitiva), método para reestructuración cognitiva
 Experimento conductista (terapia conductista cognitiva), para probar la validez de pensamientos negativos y alternativos en situaciones de vida real
 Experimento conductista (modelado computacional), de modelo computacional para comparación con datos humanos
 Experimento conductista (psicología experimental), para medir tiempo de reacción, elecciones entre alternativas, y/o índice de respuesta o fuerza
 Experimento conductista (razonamiento humano), para estudiar razonamiento humano
 Experimento conductista (razonamiento condicional), sobre los condicionales en la psicología del razonamiento
 Experimento conductista (psicoterapia), para identificar creencias potencialmente negativas o nocivas

Véase también 

 Experimentos conductistas para el monotropismo
 Conductismo, el cual está basado en tales experimentos
 Experimento
 Categoría: experimentos de Ciencia
 
 Conducta
 

Experimentos científicos